Дьябате, Тумани (; родился 10 августа 1965) — музыкант, композитор, исполнитель на инструменте малийская кора, которая получила международное признание благодаря ему. Его творчество представляет собой кросс-культурное сотрудничество фламенко, блюза, джаза и других международных стилей с традиционной музыкой Мали.

Дискография 

 1988 — Kaira
 1988 — Songhai
 1994 — Songhai 2
 1995 — Djelika
 1999 — New Ancient Strings
 1999 — Kulanjan
 2001 — Jarabi: the Best of Toumani Diabate
 2005 — In the Heart of the Moon
 2006 — Boulevard de l’Independance
 2008 — The Mandé Variations
 2010 — Ali and Toumani

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Малийские музыканты
Лауреаты премии «Грэмми»
Послы доброй воли ЮНЭЙДС